Hardware kan avse:

 Hardware (film) – brittisk film från 1990
 Hardware Abstraction Layer – den del i datorns operativsystem som sköter kommunikationen mellan applikationer och hårdvara
 Hardware Gap – ett bergspass i Jamaica

Se även
 Hårdvara – ett samlingsnamn för en dators fysiska delar